

Sciences et techniques 
En biologie :
 Carajas est un genre d'araignées aranéomorphes, de la famille des Caponiidae. On n'en connaît que l'espèce Carajas paraua ;
 en taxonomie, le mot carajas est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces d'animaux (notamment des arachnides) découverts dans la serra dos Carajás (Pará, Brésil). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 Les Carajás sont un peuple autochtone vivant en Amazonie brésilienne.
 Le  est une langue du groupe macro-jê, parlée par les Carajás.

Culture et société 
 La forêt nationale de Carajás est une forêt nationale brésilienne de , située sur le territoire de la municipalité de Parauapebas (Pará, Brésil).
 La mine des Carajás, la plus grande mine de fer au monde, est une mine à ciel ouvert située dans la serra dos Carajás (Pará, Brésil).

Toponyme 

 Canaã dos Carajás, une municipalité du Pará ;
 Eldorado do Carajás, une municipalité du Pará ;
 la serra dos Carajás, une formation montagneuse située dans le sud du Pará.

Épithète spécifique